Герман фон Брюггеноэ (около 1475 — 4 февраля 1549) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии (1535—1549).

Биография 

В 1519—1527 годах занимал должность фогта замка Бауска. В 1529 году ливонский магистр Вальтер фон Плеттенберг назначил Германа фон Брюггеноэ маршалом Ливонского Ордена. В 1533 году Герман фон Брюггеноэ был назначен коадъютером (заместителем) Вальтера фон Плеттенберга. В феврале 1535 года после смерти ливонского магистра Вальтера фон Плеттенберга Герман фон Брюггеноэ был избран новым ландмейстером Тевтонского Ордена в Ливонии.

23 июля 1535 года ливонский магистр Герман фон Брюггеноэ подтвердил городу Риге все привилегии и свободу вероисповедания.

Литература 

 Бальтазар Руссов. «Хроника провинции Ливония»

Рыцари Тевтонского ордена
Ливонцы